Havtornssläktet (Hippophae) är ett växtsläkte i familjen havtornsväxter med 7 arter, som förekommer naturligt från nordvästra Europa till östra Asien. Några arter odlas som prydnad och för sina c-vitaminrika bär.

Havtornssläktet innehåller lövfällande, taggiga buskar eller träd. Bladen är lansettlika, strödda, motsatta eller kransställda, nästan skaftlösa till skaftade med helbräddad kant. De små blommorna är enkönade och sitter i samlingar vid basen av fjolårsgrenarna. Fodret är tvåflikigt, kronblad saknas. Hanblommorna kommer i små ax eller hängen och har fyra ståndare, de blommar på bar kvist. Honblommorna sitter i små klasar och kommer samtidigt med bladen. Frukten är ett runt, elliptiskt eller cylindriskt bär, ibland med längsgående ribbor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar
Flora of China - Hippophae
Flora Nordica
Den virtuella floran - Havtornar

Havtornsväxter